Gefühlsblindheit oder Alexithymie ist ein Konzept der psychosomatischen Krankheitslehre. Benutzt werden auch die Bezeichnungen Gefühlskälte, seltener Gefühlslegasthenie oder in der internationalen Literatur Alexithymia.

Der Begriff wurde 1973 von den US-amerikanischen Psychiatern John Case Nemiah (1918–2009) und Peter Emanuel Sifneos (1920–2008) geprägt. Damit bezeichneten sie die Unfähigkeit ihrer Patienten mit somatisierten Beschwerden, ihre eigenen Gefühle adäquat wahrzunehmen und sie in Worten zu beschreiben. Im Interview erschienen die Betroffenen phantasiearm und funktional, hielten ihre Beschwerden für rein körperlich und schwiegen zu seelischen Fragen.

Seit den 1990er Jahren wird versucht, diese unscharfe Beurteilung durch moderne Methoden zu objektivieren, z. B. durch Fragebögen und Scores. Alexithymie ist bisher nicht im ICD-10 oder DSM-5 enthalten.

Wortherkunft 
Alexithymie ist ein Kunstwort, gebildet aus den griechischen Wortstämmen  () „nicht“,  () „Rede/Wort“ und  () „Gemüt“; ἡ λέξις wiederum kommt von λέγω, was auch „lesen“ heißt; Alexithymie ließe sich also übersetzen mit: „Unfähigkeit, Gefühle zu 'lesen' und auszudrücken“.

Moderne Begriffsverwendung 
Das ursprüngliche Konzept, nach dem Alexithymie eine Persönlichkeitsstörung ist, die psychosomatische Symptome verursacht, konnte nicht bestätigt werden. Im modernen psychosomatischen Schrifttum wird der Begriff jedoch weiter verwendet für eine inadäquate Reaktion auf belastende Ereignisse bei Personen mit geringer emotionaler Intelligenz; beispielsweise werden Übelkeit und Herzklopfen nicht als Ausdruck von Angst erkannt, sondern rein körperlich gedeutet.

Es gibt Ansätze, den Grad der alexithymen Persönlichkeit zu messen, etwa mit den Levels of Emotional Awareness Scales (LEAS, Lane u. a., 1998) und der Toronto Alexithymia Scale (TAS-20, Bagby u. a., 1994). In Deutschland sollen ca. 10 % aller Erwachsenen stark durch Alexithymie beeinträchtigt sein.

Naheliegend ist, nach statistischen Verbindungen zwischen alexithymen Persönlichkeitszügen und körperlichen bzw. psychosomatischen Krankheitsbildern zu suchen. Bei Kupfer, Brosig und Brähler findet sich eine Übersicht über solche Arbeiten. Die moderne Alexithymieforschung sucht außerdem nach einem neurobiologischen (hirnorganischen) Korrelat der beeinträchtigten Affektverarbeitung, beispielsweise mit der funktionellen MRT und der PET.

Dennoch bleibt die praktische Bedeutung der Alexithymie unklar, zumal sich die Laienpsychologie des Begriffs bemächtigt hat und selbst Fachautoren mit anderem, z. B. tiefenpsychologischem Hintergrund den Begriff unterschiedlich verwenden. Sie verstehen darunter etwa
 eine Bindungsstörung und als Defizit, Gefühle zu mentalisieren,
 ein neuropsychologisches Defizit der Affektregulation,
 eine Symbolisierungsstörung der sprachlichen Sozialisation, oder
 ein Gegenübertragungsphänomen in der therapeutischen Beziehung.

Literatur 
 B. Brosig, J. P. Kupfer, M. Wölfelschneider, E. Brähler: Prävalenz und soziodemographische Prädiktoren der Alexithymie in Deutschland – Ergebnisse einer Repräsentativerhebung. In: Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie. 52, 2004, S. 237–251.
 H. Gündel, A. O. Ceballos-Baumann, M. von Rad: Aktuelle Perspektiven der Alexithymie. In: Nervenarzt. 71, Nr. 3, 2000, S. 151–163.
 K. D. Hoppe: Zur gegenwärtigen Alexithymie-Forschung. Kritik einer „instrumentalisierenden“ Kritik. In: Psyche. Zeitschrift für Psychoanalyse. 43, 1989, S. 1029–1043.
 J. Kupfer, B. Brosig, E. Brähler: Toronto-Alexithymie-Skala-26. Deutsche Version. Hogrefe Verlag, Göttingen/ Bern 2001.
 P. Marty, M. de M’Uzan: Das operative Denken (”pensée opératoire”). In: Psyche. Zeitschrift für Psychoanalyse. 32, 1978, S. 974–984.
 Michael von Rad (Hrsg.): Alexithymie. Empirische Untersuchungen zur Diagnostik und Therapie psychosomatisch Kranker. Springer, Berlin 1983, ISBN 3-540-12141-2.
 J. C. Nemiah, P. E. Sifneos: . In: O. W. Hill (Hrsg.):  Band 2. Butterworths, London 1970, S. 26–34.
 J. C. Nemiah, H. Freyberger, P. E. Sifneos: . In: O. W. Hill (Hrsg.):  Band 3. Butterworths, London 1976, S. 430–439.
 B. Weidenhammer: Überlegungen zum Alexithymiebegriff: Psychischer Konflikt und sprachliches Verhalten. Ein Beitrag zur Phänomenologie. In: Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. 1986; 32, S. 60–65.
 G. J. Taylor, R. M. Bagby, J. D. A. Parker:  In: Psychosomatics. 32, 1991, S. 153–164.

Weblinks 

 Jens Uehlecke: Kein Gefühl, nirgends. In: Die Zeit. 23. April 1998.
 Sylvie Berthoz: Emotionsstörungen: Wenn Männer keine Gefühle haben. In: Spiegel Online. 7. März 2005.
 Fanny Jiménez: Jeder elfte Deutsche ist blind gegenüber Gefühlen. In: Welt Online. 8. November 2010.
 Martin Hubert: Emotionale Verkettung: Empathie ist auf Körpergefühle angewiesen. Deutschlandfunk, 11. August 2008.

Einzelnachweise 

Affekt
Psychopathologisches Symptom